ZMD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sena Madureira (Brasile)